Ottimizzazione – branca della matematica applicata che studia teoria e metodi per la ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione legata a un modello matematico di un determinato problema 
 Ottimizzazione – in informatica, processo atto a modificare alcuni aspetti di un sistema per lavorare più efficientemente o per utilizzare meno risorse
 Ottimizzazione – attività volte a migliorare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca